Волленгаупт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Герман Адольф Волленгаупт (1827—1863) — американский композитор и пианист немецкого происхождения.
 Бруно Эмиль Волленгаупт (1833—1903) — американский скрипач немецкого происхождения.